Raveh ist der Familienname folgender Personen:

 Karla Raveh (1927–2017), Schriftstellerin und Überlebende des Nationalsozialismus
 Yitzhak Raveh (1906–1989), israelischer Richter